De 48e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 17 juli 1990. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Louis de Koning, gevolgd door Patrick Roelandt en Etienne De Wilde.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé  Eendagswielerwedstrijd in 1990